Mohamed Saidi (né en 1981), footballeur algérien
Mohamed Saidi (né en 1994), footballeur marocain